НХЛ в сезоне 1950-1951 — стал 34-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Матч всех звёзд НХЛ 1950
 1950 год в спорте
 1951 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1950 год в хоккее
1951 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1950 году
Спорт в Канаде в 1951 году